Wielewo ist der Name dreier Ortschaften in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wielewo (Barciany) im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Willkamm, Kreis Gerdauen, Ostpreußen
 Wielewo (Braniewo) im Powiat Braniewski, bis 1945: Fehlau, Kreis Braunsberg, Ostpreußen
 Wielewo (Jeziorany) im Powiat Olsztyński, bis 1945: Fehlau, Kreis Rößel, Ostpreußen (untergegangener Ort)